Самотейкин — фамилия; имеет женскую форму Самотейкина.
 Самотейкин, Евгений Матвеевич (1928—2014) — советский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол.
 Самотейкин, Михаил Алексеевич (1926—1987) — патологоанатом, доктор медицинских наук, профессор.